Cheick Doukouré, footballeur international ivoirien.
 Cheik Doukouré, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma guinéen.

Patronyme africain